Perli ist

 der Familienname des deutschen Politikers Victor Perli (* 1982)
 Lisa Perli, Pseudonym der englischen Sängerin Dora Labbette (1898–1984)